Mommert ist der Familienname folgender Personen:

 Almut Mommert (* 1944), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Carl Mommert (* 1840; † um 1910), katholischer Theologe und Pfarrer
 Wilfried Mommert (* 1944), deutscher Journalist